Moagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Moagölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun, 
Moagölen (Öggestorps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (13 ha)

Se även
Mogöl
Moagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn